Preguiça (portugiesisch für Faulheit ebenso wie für Faultiere) steht für:

 Preguiça (Sal), Ort im Norden der Insel Sal
 Preguiça (São Nicolau), Ort im Bezirk Nossa Senhora das Dores auf der Insel São Nicolau